Elias Holl – architetto tedesco
 Steven Holl – architetto statunitense
 William Holl – incisore inglese